Josef Smolík je jméno a příjmení, které má více nositelů:

 Josef Smolík (historik) (1832–1915) – český historik, numismatik a středoškolský profesor
 Josef Smolík (1922–2009) – český teolog a vysokoškolský profesor
 Josef Smolík (politolog) (* 1976) – český politolog a psycholog